Plaats in Indonesië
 Sukakersa (Jatigede), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukakersa (Parakan Salak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukakersa (Sukakarya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java